Die isländische Fußballmeisterschaft 2007 war die 96. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landsbankadeildin bekannt (nach dem Sponsor Landsbanki). Die Liga begann am 12. Mai 2007 und endete mit den letzten Spielen am 29. September 2007.

Valur Reykjavík gewann den 20. Titel in der Vereinsgeschichte. Aufgrund einer Ligaaufstockung in der nächsten Saison stieg nur das letztplatzierte Team, Víkingur Reykjavík, ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2007
2007